El Torneig de Montpeller 2023, oficialment conegut com a Open Sud de France 2023, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 29a edició del torneig es va celebrar entre el 5 i el 12 de febrer del 2023 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista italià Jannik Sinner va guanyar el setè títol individual del seu palmarès. L'estatundienc Maxime Cressy va disputar ambdues finals però no va aconseguir imposar-se en cap.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Referències

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2023
ATP Tour 2023